El término mosca puede referirse a:

 Mosca, insecto volador.

Lugares 
 La Mosca, barrio de Málaga.
 La Mosca, núcleo de población próximo a Doña María, en el municipio de Las Tres Villas, Almería, España.
 La Mosca, nombre informal con el que se designa al núcleo de población del ejido Lázaro Cárdenas, de la delegación Benito Juárez en el municipio de Mexicali, Baja California, México.
 La Mosca, barrio de localidad de Gerli, Partido de Avellaneda Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Películas 
 La mosca, película estadounidense de ciencia ficción/terror lanzada en 1958.
 La mosca, película estadounidense dirigida por David Cronenberg lanzada en 1986.
 La mosca 2, película estadounidense de ciencia ficción de 1989.

Música 
 La Máquina del Tiempo / La mosca, álbum del músico uruguayo Eduardo Mateo.
 La Mosca Tsé-Tsé, grupo musical argentino de ámbito internacional.

Televisión 
 Mosca (televisión), logotipo que aparece sobreimpreso sobre la imagen.
 Mosca era uno de los personajes principales de la serie de televisión argentina Mosca & Smith.

Personas 
 Mosca - Anna Maria L. Mosca (1929) botánica italiana
 Álvaro Lema Mosca (1988-), escritor uruguayo.
 Claudio Mosca, futbolista argentino.
 Enrique Mosca, político argentino.
 Gaetano Mosca, (1858-1941) político y senador italiano.
 L.Mosca - Luigi Mosca botánico italiano
 Manuel Mosca, (1982), abogado y político argentino.
 Mosca el Coheneso, escritor español del siglo XIII.
 Pierre Mosca (1949-), exfutbolista y entrenador italiano nacionalizado francés.
 Rafael Mosca (1982-), nadador brasileño retirado.

Otros 
  Mosca, avión de fabricación soviética de los años 30.
 Musca, la constelación de la mosca.
 Una de las clasificaciones en el boxeo es el peso mosca.
 Pesca con mosca, una modalidad de pesca.
 Mosca de Buenos Aires, goleta corsaria del Virreinato del Río de la Plata durante las Invasiones Inglesas.
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata

Enlaces externos